Беккерс (нем. Bekkers; нид. Bekkers) — фамилия.

  (1890—1957) — нидерландский спортсмен (перетягивание каната); серебряный призёр Олимпийских игр (1920).
 Беккерс, Деннис (род. 1980) — голландский тхэквондист, двукратный бронзовый призёр ЧМ, чемпион Европы 2006 года.
 Беккерс, Людвиг Андреевич (1832—1862) — российский медик, хирург и педагог; доктор медицины.

См. также 
 Беккер